Альмунье́кар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коста-Тропикаль. Занимает площадь 83,36 км². Население — 27 703 человека (на 2010 год). Расстояние — 79 км до административного центра провинции. Альмуньекар считается неформальной границей побережий Коста дель Соль и Коста-Тропикаль. На 19 км береговой линии расположено 26 пляжей.

Население

Города-побратимы 
 Хан-Юнис, Палестина (1986)

 Фюрстенфельдбрукк, Германия (2005)

 Черветери, Италия

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная страница
 Situación de Almuñécar

Муниципалитеты Гранады
Финикийские колонии